Луи́ Розье́ (, 5 ноября 1905 — 29 октября 1956) — французский автогонщик. В 1950 году дебютировал в чемпионате Формулы-1 в Гран-при Великобритании — первом в истории зачётном Гран-при Формулы-1.

Высшим достижением в официальных Гран-при стало два третьих места на Гран-при Швейцарии 1950 года и Гран-при Бельгии 1950 года. В результате, в сезоне  года он занял 4 место в чемпионате с 13 очками. Остальные сезоны были менее удачные — 3 очка и 13 место в 1951 году, 2 очка и 19 место в 1956 году. В других сезонах Луи Розье очков не набирал.

Розье также дважды выигрывал Гран-при Нидерландов (в 1950 и 1951 году) и 24 часа Ле-Мана со своим сыном Жаном-Луи Розье, причем из 24 часов гонки Розье-старший провел за рулем 23 часа 40 минут, лишь на 2 круга уступив руль своему сыну.

7 октября 1956 года Луи Розье попал в аварию  на трассе в Монтери на юге Парижа, Франция. Машина перевернулась. Умер в госпитале от тяжелых травм головы через три недели, 29 октября 1956 года.

Результаты в Формуле-1 

|-
!rowspan=3|
! Ecurie Rosier
!rowspan=2|Talbot-Lago  T26C
!rowspan=3|Talbot  4,5 L6
!rowspan=3|

||||||

|
|

|-
!Charles Pozzi
|
|
|
|
|

|
|
|
|-
! Automobiles  Talbot-Darracq SA
! Talbot-Lago  T26C-DA
||||||

|
|
|
|-
!
! Ecurie Rosier
! Talbot-Lago  T26C-DA
! Talbot  4,5 L6
! 

|

|-
!
! Ecurie Rosier
! Ferrari  500
! Ferrari 500  2,0 L4
! 

|

|-
!
! Ecurie Rosier
! Ferrari  500
! Ferrari 500  2,0 L4
! 

|-
!rowspan=3|
!rowspan=2| Ecurie Rosier
! Ferrari  500
! Ferrari 500  2,5 L4
! 

||||

|-
!rowspan=2| Maserati  250F
!rowspan=2| Maserati  250F 2,5 L6
!rowspan=2| 
||||||||||||||||

|-
! Officine  Alfieri Maserati
||||||||||||||

||
|-
!
! Ecurie Rosier
! Maserati  250F
! Maserati  250F 2,5 L6
! 

|
|

|-
!
! Ecurie Rosier
! Maserati  250F
! Maserati  250F 2,5 L6
! 

|

|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мотогонщики Франции
Автогонщики Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Talbot-Lago
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Обладатели подиума в Формуле-1
Руководители команд Формулы-1
Гонщики, погибшие во время заездов